Plesse kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Plessé, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire,

Tyskland 

 Plesse (borg) – en borgruin utanför Göttingen, 
 Plesse (Wanfried) – kulle i Hessen, Regierungsbezirk Kassel,